Грчка спада у најурбаније земље јужне Европе. Оно по чему је Грчка позната је велика усредсређеност становништва у два највећа градска подручја у држави, тзв. "Великој Атини" и "Великом Солуну", где по проценама живи 1/2 становништва Грчке. Са друге стране огромна пространства у унутрашњости грчког копна и многа удаљенија острва су веома ретко насељена и слабо урбанизована.

Градови секундарног значаја су средишта грчких покрајина и најчешће су величине 80-150 хиљада становника. Постоји 7-8 градова у овој групи. После њих долазе седишта округа, којих има 40ак са најчешће 30-60 хиљада становника.

У Грчкој положај града имају и већа предграђа значајних већих градова, којих има много с обзиром да градови попут Солуна, Атине или Пиреја нису ширили своје границе са растом становништва током протеклих деценија.

Назив 
У грчком језику град се назива полис или поли (). Појмом метрополис или митрополи () означавају се велеградови, попут Атине или Солуна.

Списак градова са више од 15.000 становника 

→ подебљаним словима су назначени градови - средишта периферија и префектура

→ закошеним словима су назначена предграђа са положајем градског насеља

→ * - предграђе Атине, ** - предграђе Солуна

Додатно погледати 
 Историјске покрајине Грчке
 Периферије Грчке
 Окрузи Грчке
 Префектуре Грчке - укинуте

Спољашње везе 

 Карта Грчке са означеним градовима
 Водич кроз грчке градове

 
Г

de:Liste der Gemeinden Griechenlands